Жак Тожа́ (; полное имя — Жак Ками́ль Тожа́ (; 1 сентября 1929, Ницца — 23 марта 1996, Нейи-сюр-Сен, Франция) — французский актёр театра и кино, популярный в 1960-х годах. Советским кинозрителям известен главным образом по ролям короля Людовика XIV в экранизации книг из серии романов об Анжелике, написанной Анн и Сержем Голон, и Арамиса в экранизации одноимённого романа Александра Дюма-отца «Три мушкетёра».

Биография 

Тожа родился в семье торговца и дочери винодела. Страсть к искусству Жаку передал дед по материнской линии.

Сначала Жак изучал право и бухгалтерский учёт, одновременно с этим обучался актёрскому мастерству в национальной консерватории Ниццы, после чего поступил в парижскую Национальную консерваторию драматического искусства, которую окончил в 1953 году. В 1957 году попробовал себя в качестве режиссёра, поставив театральный спектакль. С этого времени начинает принимать участие в спектаклях «Комеди Франсэз» в качестве актёра.

В 1960 году Тожа становится членом труппы знаменитого театра «Комеди Франсэз» (с 1984 года — Почётный член). На счету актёра свыше 130 образов, созданных на театральной сцене. С 1960 года Тожа становится акционером, впоследствии – помощником директора, а в 1979—1983 годах — исполнительным директором «Комеди Франсэз». В 1986 году основал фонд в поддержку французского театра, который после его смерти был переименован в «Фонд Жака Тожа» и существует по сей день. Целью этого фонда является объединение юридических и физических лиц по всей стране в защиту французского классического театрального репертуара с одновременной поддержкой произведений современных авторов.

Жак Тожа был прежде всего человеком театра и его небольшая фильмография лишь подтверждает это. В 1954 году Тожа сыграл первую роль в кино — в фильме «Нельская башня» по роману Александра Дюма. В 1961 году Жак блеснул ролью Арамиса в приключенческих лентах «Три мушкетёра: Подвески королевы» и «Три мушкетёра: Месть миледи». Снимавший эти фильмы режиссёр Бернар Бордери пригласил Тожа и в свой следующий проект, снимавшийся с 1964 по 1968 годы — цикл картин о злоключениях красавицы Анжелики на роль короля Людовика XIV. Вот как актриса Мишель Мерсье, исполнительница роли Анжелики, вспоминает о Жаке Тожа: 
Лучше всего мне будет с Жаком Тожа из «Комеди Франсэз», который однажды станет её элегантным и деятельным генеральным администратором. Он с видимой радостью будет сниматься в картине «Анжелика и король». Никогда ещё Людовик XIV не хранил так естественно свою величественную важность. Жак, как и я, родился в Ницце. Мой дед знал его и даже поддерживал в начале карьеры комедийного актёра. Хотя он старше меня всего на несколько лет, я всегда буду нежно восхищаться им. Хороший товарищ, всегда готовый к услугам, он с самого моего приезда в Париж помогает мне учить роли. Съёмки будут происходить в обстановке дружеского взаимопонимания, тесно связанного с нашим уважением друг к другу. 

Заметной работой Тожа также стала роль подполковника Вершинина в фильме «Три сестры» (1980) по пьесе А. П. Чехова. Всего актёр сыграл в кино и на телевидении более двадцати ролей.

За свою карьеру Жак Тожа был удостоен высоких званий: Офицер Ордена Почётного легиона, Командор Ордена Искусств и литературы.

Жак Тожа скончался 23 марта 1996 года в возрасте 66 лет от рака, которым страдал в течение шести лет. Похоронен в родной Ницце, в которой с 1999 года его именем и в его честь названа площадь, расположенная между площадью Гарибальди и Национальным театром Ниццы: .

Признание и награды 
 Офицер Ордена Почётного легиона
 Командор Ордена Искусств и литературы
 площадь в городе Ницце:  (с 1999 года)

Фильмография

Роли в театре «Комеди Франсэз» 
(неполный перечень)

Примечания

Литература

Ссылки 
 Роли Жака Тожа в театре «Комеди-Франсэз»
 Жак Тожа на сайте «Rue du Conservatoire»
 Жак Тожа на IdRef
 Жак Тожа на BiFi
 Фильмография и фотогалерея Жака Тожа на сайте uniFrancefilm
 Фильмография Жака Тожа на сайте cinema-francais.fr
 Фильмография и фотогалерея Жака Тожа на сайте toutlecine.com
 Биография и фильмография Жака Тожа на сайте L’encinematheque
 Фотогалерея Жака Тожа на сайте «Афиша»
 Фильмография и фотогалерея Жака Тожа на сайте «Base de données de films francais avec images»

Умершие от рака
Выпускники Высшей национальной консерватории драматического искусства